Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Victor Vlad Cornea e Petros Tsitsipas hanno sconfitto Martin Krumich e Andrew Paulson con il punteggio di 6-3, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

  Ruben Gonzales /  Ruan Roelofse (primo turno)
  Hsu Yu-hsiou /  Benjamin Lock (quarti di finale)

  Fabian Fallert /  Hunter Johnson (quarti di finale)
  Victor Vlad Cornea /  Petros Tsitsipas (campioni)

Wildcard 

  Marek Gengel /  Jonáš Forejtek (quarti di finale)
  Jiří Jeníček /  Toby Kodat (primo turno)

  Martin Krumich /  Andrew Paulson (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

IBG Prague Open 2021